Een verkeersweg:
N16 (België)
N16 (Frankrijk)
N16a (Frankrijk)
N16b (Frankrijk)
N16 (Ghana)
N16 (Ierland)
N16 (Luxemburg)
N16 (Oekraïne)
N16 (Zwitserland)